

Botanica
Col termine pedicello si indica in botanica il gambo di sostegno di un singolo fiore che fa parte di un'infiorescenza; il gambo che sostiene l'intero fiore è detto peduncolo.

Zoologia
Si indica anche in zoologia con questo termine il tratto di collegamento dei due tagmata di un ragno, il cefalotorace e l'opistosoma, fortemente innervato e irrorato.

Infine in zoologia vengono definiti pedicelli ambulacrali gli organi di locomozione o di adesione a substrato tipici degli Echinodermi.

Note

Collegamenti esterni 
 

Botanica
Anatomia animale
Anatomia dei ragni
Echinodermi